Case of the Missing Hare (La lepre scomparsa) è un cortometraggio della Warner Bros. del 1942 nella serie Merrie Melodies, diretto da Chuck Jones con protagonista Bugs Bunny.

Il titolo è un gioco di parole: anche se suggerisce una storia misteriosa, esso non ha alcun rapporto apparente con la trama.

Trama
Il famosissimo mago Ala Bahma sta inchiodando manifesti per il suo spettacolo. In seguito incappa in un tronco cavo in cui vive il coniglio Bugs Bunny.

A fronte delle proteste di Bugs per l'affissione di un manifesto sulla sua "porta di casa", il mago finge di scusarsi e offre al coniglio una torta di mora, tirandogliela però in faccia per dispetto. Mentre il mago se ne va ridendo, un Bugs offeso e irritato promette vendetta.

Bugs pertanto irrompe sul palcoscenico del teatro Bijou, dove il mago sta eseguendo il suo spettacolo. Dapprima sostituisce con una carota durante il trucco di Ala ed entra nel suo abito. Malgrado le obiezioni del mago, Bugs afferma di voler aiutarlo. Si tuffa nel suo cappello, ripete il trucco di Ala e riceve gli applausi del pubblico, poi bacia il mago e gli lega i baffi. Quando Ala si slega i baffi, vede un cartello postato da Bugs che dice di tentarlo con una carota. Il mago posiziona una carota sul bordo del cappello, per colpirlo poi con un mazzuolo. Ma Bugs afferra il mazzuolo di Ala e lo colpisce, poi prende la carota e la mangia. Il mago cerca di acciuffare Bugs, ma viene risucchiato dentro. Come Bugs emerge, tuttavia, Ala lo afferra e scoppia una rissa, finché il mago esce e chiude il suo cappello con tavole di legno e chiodi per assicurarsi che Bugs non esca.

Più tardi, Ala Bahma esegue il trucco delle spade nel cestino, e con Bugs (travestito da bambino) in posa come volontario. Durante il suo trucco, mette i coltelli nel cesto. Quando Ala Bahma scopre che Bugs è scappato fingendo di urlare dal dolore, Bugs corre e cerca di saltare nel suo cappello ma viene sbatte contro le tavole di legno che bloccano il cappello. Ala prende una spada per uccidere Bugs, ma Bugs gioca a "Un, due, tre, stella!" per prendere tempo sul mago. Una volta che il mago si avvicina abbastanza, Bugs si veste da schermitore e sfida Ala, che cerca di affettarlo con la sua spada. Ma Bugs fugge e lo prende in giro dal balcone. Riconoscendo di essere stato nuovamente fregato, Ala prende un fucile e spara, mancando l'obiettivo. Bugs esce dal suo cappello e gli accende un sigaro in bocca, che esplode prontamente. Dopo aver baciato Ala, Bugs brandisce la sua torta di more. Dice al pubblico, citando il "Mean Widdle Kid" di Red Skelton, "Se lo faccio, sono proprio una canaglia ... lo voglio fare!" e lancia la torta nel viso del mago. Bugs intona la sua performance "Aloha 'Oe" con un ukulele e scende nel cappello.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi di Bugs Bunny
Cortometraggi Merrie Melodies
Film d'animazione statunitensi